«Венера и Марс» — полотно флорентийца Сандро Боттичелли, написанное ок. 1483 года. Написано, возможно, по заказу купеческой семьи Веспуччи. Находится в экспозиции Лондонской национальной галереи.

Сюжет 
Согласно древнегреческому мифу, богиня любви, Афродита (Венера в древнеримской мифологии), супруга хромоногого и уродливого Гефеста (Вулкана), влюбилась в Ареса (Марса, которого древние римляне считали своим покровителем) и изменила мужу. История рассказывается в «Одиссее» Гомером и в «Метаморфозах» Овидием, а также в средневековом «Романе о Розе». Сюжет был очень популярен в Италии XV—XVI вв., вытеснив постепенно все остальные, где также провозглашалась власть богини любви над мужчинами и её благотворное влияние. Известны многочисленные книжные миниатюры и росписи кассоне с изображением истории Венеры и Марса, особенно распространена была сцена в спальне, где обманутый муж застаёт любовников. Паоло Скьяво в картине «Царство любви» написал Венеру и Марса, пойманных сетью. Однако наиболее известны трактовки этой истории, предложенные Пьеро ди Козимо (ок. 1490) и Сандро Боттичелли, значительно отличающиеся сюжетом от фривольного анекдота.

Марсилио Фичино даёт объяснение взаимоотношений Венеры и Марса через астрологические понятия: «Марс выделяется между планетами своей силой, ибо он делает людей сильнее, однако Венера господствует над ним <…>, часто в соединении с Марсом или в противостоянии к нему <…> Венера не даёт ему проявить свои недобрые свойства <…>, она господствует над Марсом и смиряет его, Марс же никогда не господствует над Венерой».

Аллегорической теме идиллического союза Марса и Венеры, уходящей корнями в дидактическую поэму Лукреция «О природе вещей» (I, 31-40), посвящали свои стихи многие известные поэты, в том числе Анджело Полициано (Стансы, I, 122—126) и правитель Флоренции Лоренцо Медичи по прозвищу Великолепный («Любовь Венеры и Марса»).

Вероятно, картина Боттичелли также была написана в связи с бракосочетанием в семье Веспуччи. Эта семья (из которой, кстати, происходил мореплаватель Америго Веспуччи) была давно связана с семьёй Филипеппи. Об этом свидетельствуют осы вокруг дупла в правом верхнем углу картины — а именно пчёлы изображены на гербе семьи Веспуччи.

Описание картины 
Более или менее прямой иконографический источник расположения фигур (одна из них одета, другая обнажена) лежащих лицом друг к другу — античный саркофаг с изображением мифа о Вакхе и Ариадне, хранящийся в Ватикане. Возможно также, что композиция позаимствована с одной из росписей крышек сундуков-кассоне. Маленькие сатиры, вносящие некоторое оживление в умиротворённую атмосферу картины, играя оружием Марса, кажутся позаимствованными из описанной Лукианом картины Аэтиона «Бракосочетание Александра и Роксаны».

Венера, в полулежащем положении с положенной на подушку правой рукой, смотрит на юного мускулистого красавца Марса влюблённым взглядом. Марс, обольщённый Венерой, сладко спит. Сатиры — самые весёлые персонажи полотна — один трубит в рог под ухом бога войны, второй умудрился надеть на себя огромный шлем, и идёт вслепую вслед за остальными, чуть ли не повисши на копье, третий, который находится по центру картины, обернулся назад и смеётся над вторым, четвёртый залез под руку Марса и смотрит, словно влюблённый, на взгляд Венеры.

Похожие композиции 
Композиция имела огромный успех и довольно быстро стала образцом: её повторили известные художники своего времени — Пьеро ди Козимо и Якопо дель Селлайо (обе — Берлинские музеи), но эти копии сильно отличаются от оригинала Боттичелли: Венера представлена обнажённой, на руках богини Купидон, а вместо сатиров — Амуры, крылатые спутники богини. Те же особенности можно наблюдать в раме для зеркала из дома Медичи, приписываемой мастерской Поллайоло (ныне — Музей Виктории и Альберта, Лондон).

Примечания

Ссылки 
 «Венера и Марс» на сайте Национальной галереи

Картины Боттичелли
Картины 1483 года
Картины из собраний Лондонской национальной галереи
Картины по сюжетам греко-римской мифологии
Картины с обнажёнными мужчинами